Adolphe Guillaume Victor de Schaumbourg-Lippe (en allemand : Adolf zu Schaumburg-Lippe), prince de Schaumbourg-Lippe, est né le  à Bückeburg et est décédé le  à Bonn. Il est régent de la principauté de Lippe-Detmold de 1895 à 1897.

Famille 
Adolphe est le septième fils du prince Adolphe  de Schaumbourg-Lippe (1817-1893) et de son épouse la princesse Hermine de Waldeck-Pyrmont (1827-1910).
Avec son frère , de cinq ans son aîné, il est éduqué par  (1850-1932) de 1872 à 1874. Ermisch devient ensuite un archiviste et un historien réputé. 
Le , il épouse, à Berlin, la princesse Victoria de Prusse (1866-1929), elle-même fille de l'empereur Frédéric III d’Allemagne (1831-1888) et de son épouse la princesse royale Victoria du Royaume-Uni (1840-1901).

De ce mariage ne naît aucun enfant.

Biographie 
Lorsque meurt le prince Woldemar de Lippe, le , son frère Alexandre lui succède sur le trône de la principauté. Cependant, le nouveau souverain est handicapé mental et Adolphe est nommé pour assurer la régence au sein du petit état allemand.

En 1897, Adolphe est toutefois remplacé comme régent par le comte Ernest II de Lippe-Biesterfeld, dont les droits successoraux sur la principauté sont reconnus après un arbitrage du roi Albert  de Saxe.

Adolf sert dans le  de hussards, qui est stationné à Bonn depuis 1852. Il est également à la suite du  à Bückeburg. Pendant la Première Guerre mondiale, il dirige le commandement général adjoint du  à Bonn. 

Il est membre du Corps Borussia Bonn (1882) et du Corps Saxonia Göttingen (1890)

Ascendance

Notes et références 

 

Général prussien de cavalerie
Souverain allemand
Général de la Deutsches Heer de la Première Guerre mondiale
Personnalité politique de l'Empire allemand
Maison de Schaumbourg-Lippe
Grand-croix de l'ordre de la Couronne de Wurtemberg
Grand-croix de l'ordre du Lion de Zaeringen
Naissance en juillet 1859
Naissance à Bückeburg
Naissance dans la principauté de Schaumbourg-Lippe
Décès en juillet 1916
Décès à Bonn
Décès dans la province de Rhénanie
Décès à 56 ans